Список видів роду шипшина, троянда (Rosa) містить перелік визнаних видів на основі онлайн-ресурсу Королівських ботанічних садів у К'ю — Plants of the World Online. У таблиці зазначено наукові назви й авторство, а також автохтонне поширення видів. Рід Rosa поширений у Північній півкулі, деякі види інтродуковані до Південної Америки, Австралії, Нової Зеландії, півдня Африки.

Примітки

Посилання 
 The Plant List  
 Germplasm Resources Information Network  
 The Euro+Med Plantbase Project  
 The IUCN Red List of Threatened Species  
  

 
Шипшина
Шипшина